Paul Berg (scheikundige) (30 juni 1926), Amerikaans scheikundige en winnaar van de nobelprijs.
 Paul Berg (snowboarder) (26 september 1991), Duits snowboarder